Home.Finance.Ua (ранее — borjomy.com.ua) — интернет-сервис для ведения и учета личных и семейных финансов, домашней бухгалтерии. В системе реализован базовая учётная и аналитическая функциональность: учёт доходов и расходов, планирование бюджета, расчет остатков на счетах. Вся аналитическая информация может быть представлена в виде таблиц, диаграмм и Excel-файлов. Поддерживается внесение операций по SMS.

Локализация выполнена на русский и украинский языки.

К системе прилагается расширенная документация и набор обучающих видеоуроков.

Функциональные возможности 

 Графический интерфейс пользователя
 Мультивалютный учёт с использованием ежедневных курсов обмена наличных валют
 Категории расходов и доходов
 Финансовый учёт по бюджетным периодам с изменяемой датой начала периодов
 Планирование расходов и доходов по категориям
 Планирование операций
 Напоминания о запланированных операциях на email
 Экспорт в Excel
 Внесение операций по SMS
 Смена даты актуальности учёта
 «Финансовые цели»
 Многопользовательский доступ с разными правами пользователей
 Контроперации (сторно)
 Недельная, месячная и квартальная бюджетные сетки
 Доступ по HTTPS

Ссылки 

 
 
 

Программы бухгалтерского учёта